Butter peut faire référence à :
 tuer, en argot,
 former une butte de terre autour d'un plant en agriculture, comme dans butter les pommes de terre,
 Butter, contre-tenir ou empêcher la poussée d'un mur, l'écartement d'une voûte par quelques contreforts, piliers, etc; arc butant ou arc boutant.
 Beurre, en anglais,
 Peanut Butter Wolf, un producteur de musique,

Patronyme 

 Franck Butter (1963-), un joueur de basket-ball français,
 James Stewart Butters (1832-1912), homme politique australien,
 Julia Butters (née en 2009), actrice américaine,
 Mary Butters (vers 1770 - vers 1850), sorcière irlandaise.

Œuvres 

 Butter, un téléfilm de 1994 de et avec Alan Cumming (Ronnie), Jane Horrocks (mendiante), Andy de la Tour et Helena Bonham Carter (Dorothy),
 Butter, un film de 1998 de Paul Hertzberg avec Nia Long (Carmen Jones), Larry B. Scott (Malik / Prison Guard #2), Tom Lister, Jr. (House), Ernie Hudson (Curtis '8-Ball' Harris) et Shemar Moore (Freddy Roland) avec une musique de Joseph Williams,
 Butter, un film de 2011 de Jim Field Smith avec Yara Shahidi, Jennifer Garner, Ty Burrell, Ashley Greene, Olivia Wilde, Alicia Silverstone, Rob Corddry, Hugh Jackman et Kristen Schaal.

Personnage 
Butters peut également faire référence à :
 Leopold « Butters » Stotch, un personnage de la série télévisée d'animation South Park.